Узынколь — топоним в Казахстане:
 Узынколь ( быв. Комсомольское) — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Узынколь — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Узынколь (до 2009 г. — Узунколь) — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Узынколь — Крупное озеро расположенное в с.Таманское Района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Узынколь — озеро в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Узынколь — озеро в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.
 Узынколь — озеро в Фёдоровском районе Северо-Казахстанской области.

См. также 

 Узунколь